Veracruzense – abitanti di Vera Cruz (Bahia)
Veracruzense – abitanti di Vera Cruz (Rio Grande do Norte)
Veracruzense – abitanti di Vera Cruz (Rio Grande do Sul)
Veracruzense – abitanti di Vera Cruz (San Paolo)
Veracruzense – abitanti di Vera Cruz do Oeste